Baptist Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Branch (Georgia), im Early County
 Baptist Branch (Mississippi), im Lamar County
 Baptist Branch (Humphreys County, Tennessee)
 Baptist Branch (Maury County, Tennessee)
 Baptist Branch (Hamilton County, Texas)
 Baptist Branch (San Augustine County, Texas)